Donny McCaslin (né en 1966), saxophoniste américain
 Jason McCaslin (né en 1980), musicien canadien
 Mary McCaslin (1946-2022), chanteuse américaine de musique folk et country
 Matthew McCaslin (né en 1957), artiste américain